Fey (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud
Fey (zangeres), een Mexicaanse zangeres
Féy, een gemeente in het Franse departement Moselle
Fey-en-Haye, een gemeente in het Franse departement Meurthe-et-Moselle

Personen
Arnold Fey, een Nederlandse arts
Emil Fey, een Oostenrijkse politicus en militair